

Населені пункти та їхні частини
 Смольник — село в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Смільник (Смольник) — село в гміні Команча Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Смільник (Смольник) — село в гміні Літовищі Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Смольник — частина села Скшинно в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Смольник — осада в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Смольник — колишнє село на території теперішнього Снинського округу Пряшівського краю, зникле в 1986 р.
 Смольник — річка, права притока Цірохи.

Див. також 
 Смолник

Примітки